Броумов може бити:

 Броумов (Наход), град у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Броумов (Тахов), насељено мјесто у округу Тахов, Плзењски крај, Чешка Република